Pięć dekanatów w Polsce:
 Dekanat Radom-Centrum
 Dekanat Radom-Wschód
 Dekanat Radom-Zachód
 Dekanat Radom-Północ
 Dekanat Radom-Południe